Oyam (district), een district in het noorden van Oeganda
 Oyam (stad), de hoofdplaats van het Oegandese district Oyam